Јусићи могу да буду:

 Јусићи (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Јусићи (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ